Первый дивизион 1969/1970 — 67-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 6 сентября 1969 года и закончился 26 апреля 1970 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1969/1970
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1969 году
Спорт в Бельгии в 1970 году